Мужской турнир по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2016 года пройдёт с 6 по 18 августа. В соревновании примет участие 12 команд, разбитых на 2 группы. Соревнования пройдут в Олимпийском хоккейном центре в районе Деодоро. По сравнению с прошлыми Играми произошли изменения в формате проведения матчей. Теперь вместо двух периодов по 35 минут хоккеисты проводят 4 периода по 15 минут каждый. Действующими олимпийскими чемпионами являются хоккеисты Германии.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты соревнований на сайте FIH

2016 год в хоккее на траве